142 км — населённый пункт в Купинском районе Новосибирской области России. Входит в Ленинский сельсовет. Ранее упоминался как Остановочная Платформа 142 км.

География 
Площадь населённого пункта — 1 гектар.

Население

Инфраструктура 
В населённом пункте по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Купинского района